Numidia est la marque commerciale d'un fromage au lait cru industriel, à pâte persillée, élaboré avec des laits de brebis sicilo-sarde. Cette marque est la propriété de l'entreprise d'industrie agroalimentaire tunisienne SOTULAIFROM.

Références 

Marque de fromage
Fromage au lait cru
Fromage au lait de brebis
Fromage à pâte persillée
Fromage industriel
Gastronomie tunisienne